Албрехтице могу бити:

 Албрехтице (Карвина), насељено мјесто у округу Карвина, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Албрехтице (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република